Die Scottish Football League First Division wurde 1975/76 zum ersten Mal ausgetragen, nach Einführung der Premier Division als nur noch zweithöchste schottische Liga. Es war zugleich die erste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1975/76 traten 14 Klubs in insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Partick Thistle, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1976/77 sicherte. Neben Partick stieg auch der Zweitplatzierte FC Kilmarnock auf. Absteigen in die Second Division mussten Dunfermline Athletic und der FC Clyde.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1975/76 bei statto.com
 Scottish First Division 1975/76 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballsaison 1975/76
1975 76